Kravica – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Kravica – rzeka w Bośni i Hercegowinie
 Kravica – grupa wodospadów w Bośni i Hercegowinie